Президентские выборы в Грузии
 Парламентские выборы в Грузии